Джон Эдвард Мак (; 4 октября 1929, Нью-Йорк — 27 сентября 2004, Лондон) — американский психиатр. Профессор Гарварда, доктор медицины (1955). Лауреат Пулитцеровской премии (1977).

Жизнь и творчество 
Окончил Оберлинский колледж (1951). Степень доктора медицины cum laude получил в Гарварде в 1955 году. Получил сертификат Бостонского психоаналитического общества-института.

В своей клинической работе занимался исследованием снов, кошмарных сновидений и самоубийств среди подростков.

В 1983 г. основал Центр психологии и социальных перемен, в настоящее время называющийся Институтом Джона Мака.

Лауреат Пулитцеровской премии 1977 года за биографию Т. Э. Лоуренса.

Примечания

Ссылки 
 Чуждое мышление
 Alien Thinking
 «Осторожно, люди!»: паспорт в космос и телефон доверия

Выпускники Оберлинского колледжа
Выпускники Гарвардской медицинской школы
Психиатры по алфавиту
Психиатры США
Профессора Гарвардского университета
Доктора медицины
Лауреаты Пулитцеровской премии за биографию или автобиографию
Погибшие в автомобильных катастрофах
Президенты Международного общества политической психологии